Kreuzmühle ist der Ortsname von

 Kreuzmühle (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kreuzmühle (Oberkochen), Ortsteil der Stadt Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kreuzmühle (Bad Neustadt an der Saale), Ortsteil der Stadt Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Kreuzmühle (Burgpreppach), Ortsteil des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Kreuzmühle (Elsenfeld), Ortsteil des Marktes Elsenfeld, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Kreuzmühle (Marktrodach), Ortsteil des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Kreuzmühle (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kreuzmühle (Wuppertal), Wüstung in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen